Палудан () — датская фамилия. Известные носители:

 Палудан, Расмус (; род. 1982) — датский адвокат и политик.
 Палудан, Юлиус (; 1843-1926) — датский писатель и историк литературы.
 Палудан, Якоб (; 1896-1975) — датский писатель и эссеист.
 Палудан, Энн (; 1928-2014) — британский автор книг по китайской истории, скульптуре и архитектуре.
 Палудан, Хотер Август (; 1871-1956) — датский архитектор.  
 Палудан, Хотер Август (; 1841-1888) — датский архитектор.
 Палудан-Мюллер, Фредерик (; 1809-1876) — датский поэт.